Jonas Björkman e Maks Mirny hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 6–7(5), 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Martin Damm /  Leander Paes (primo turno)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (secondo turno)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
<li> František Čermák /  Leoš Friedl (secondo turno) 
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (ottavi di finale) 
 José Acasuso /  Sebastián Prieto (secondo turno) 
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (semifinali) 
 Michaël Llodra /  Olivier Rochus (ottavi di finale) 
 Andrei Pavel /  Alexander Waske (semifinali) 
 Thomas Johansson /  Wesley Moodie (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Open di Francia 2006
ATP Tour 2006